Bango Banda steht für:

 Bango Banda (Mare de Kokorou), Weiler bei der Mare de Kokorou in der Gemeinde Kokorou in Niger
 Bango Banda (Niamey), Weiler in der Stadt Niamey in Niger
 Bango Banda (Zoribi), Weiler beim Dorf Zoribi in der Gemeinde Kokorou in Niger
 Bango Banda (Sédey), Weiler beim Dorf Sédey in der Gemeinde Kokorou in Niger